Глядино — название населённых пунктов в России:
 Глядино — село в Комаричском районе Брянской области.
 Глядино — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.

См. также 

 Глядень